TN steht als Abkürzung für:

 Air Tahiti Nui, französisch-polynesische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Aruba und Niederländische Antillen nach dem ICAO-Code
 Leistungs- und Teilnahmeschein
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus der Republik Kongo, siehe Luftfahrzeugkennzeichen #Liste der Staatszugehörigkeitszeichen
 Technische Nothilfe, staatliche Vorgängerorganisation des Technischen Hilfswerks
 Telefonbau und Normalzeit (auch T&N), deutsches Telekommunikationsunternehmen, siehe Tenovis
 Tennessee, US-amerikanischer Bundesstaat als postalische Abkürzung
 Terre Neutre, TN-System, ein Erdungssystem
 Total Nitrogen (englisch für „Gesamter Stickstoff“), ein Summenparameter
 Transports en commun de Neuchâtel et environs, Verkehrsbetriebe der Stadt Neuenburg, Schweiz
 Tunesien als Landescode nach ISO 3166
 Twisted Nematic, ein Flüssigkristall-Anzeigetyp
 die postcode area Tonbridge (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

TN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Indien: Tamil Nadu
 Irland: Administrative County North Tipperary/Tiobraid Árann Thuaidh
 Italien: Trentino (deutsch: Autonome Provinz Trient)
 Norwegen: Stord in der Provinz Vestland
 Slowakei: Okres Trenčín (1. Vergabe)

Tn steht für:
 Württembergische Tn, Baureihe von Güterzugtenderlokomotiven der Königlich Württembergischen Staats-Eisenbahnen

tn steht für:
 Setswana, eine afrikanische Sprache nach ISO 639-1
 .tn, die Top-Level-Domain von Tunesien

Abkürzung